Автоприбо́р:

 «Автоприбор» — крупнейший в России производитель электрооборудования и приборов для отечественных автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, мотоциклов и т. д.
 Автоприбор — железнодорожная платформа Горьковского отделения Горьковской железной дороги на линии Москва — Нижний Новгород в городе Владимире, в 3 км от станции Владимир.
 «Автоприбор» — прежнее (до 1993 года) название футбольного клуба «Девон» из города Октябрьского.